Светлый (, ) — коммуна на юге Молдавии в составе автономного территориального образования Гагаузия. Включает в себя сёла Светлый и Алексеевка.

География 
В 1 км от восточной окраины села, по направлению с севера на юг, протекает река Ялпуг, которая впадает в Тараклийское водохранилище, находящееся в 2,8 км к югу от окраины населённого пункта.

История 
Коммуна Светлый, бывшее название которого «Новая Деневица», был основан в 1913 году потомками немецких колонистов, которые в начале XIX века эмигрировали из Восточной Пруссии, и с разрешения Царского Правительства основали свои колонии в Юго-Восточной Бессарабии (Буджакской степи), в Аккерманской области, в Измаильском, Болградском и Кагульском уездах. Это произошло после русско-турецкой войны 1806—1812 гг. и присоединения Бессарабии к России по Бухарестскому мирному договору 16 мая 1812 года. В начале в Бессарабию переселились эмигранты из-за Дуная — гагаузы, болгары, греки, сербы и др. Но с 1814 года император Александр I разрешил переселиться немецким эмигрантам из Восточной Пруссии и из других областей Германии, число которых к 40-м годам XIX века достигло 26 тыс. человек. Они получили 150 тыс. гектар земли и основали с 1814 г. по 1840 г. 25 колоний. Немецким колонистам Царское Правительство представляло особые привилегии: каждой семье выделялось по 60 десятин земли в вечное и потомственное пользование, ссуда на обзаведение хозяйства и строительным материалом для строительства жилья. Помимо этого, они освобождались от уплаты податей, повинностей и навсегда от службы в армии. Немцы, основывая новые поселения, давали им одноимённые название — откуда они приехали. Так, в 1834 году в Арцизском районе в Измаильском уезде было основано новое поселение под названием «Деневица».

Спустя почти 100 лет, потомки бывших немецких колонистов, основали «Новую Деневицу», расположенную на правом берегу реки Ялпуг в 150 километрах южнее столицы Республики Молдова по трассе Кишинёв — Болград в 20 километрах от железнодорожной станции Тараклия, южнее г. Комрат на 35 км.

В 1913 году первая группа переселенцев численностью в 21 человека купили землю от 25 до 50 десятин каждый у богатых помещиков Альфреда Шленгера и вдовы Юлии Шпонер, земли которых расположены на правом берегу реки Ялпуг — от нынешней Киселии до Балабан. Затем, в последующие года (1920—1930 гг.) прибыли и другие немецкие колонисты. Первыми основателями села были:
 Иммануил Шёттле (Imanuel Schottle),
 Даниел Шайбле (Daniel Scheible),
 Фридрих Хеер (Freidrich Heer),
 Христиан Хёфель (Christian Hofel),
 Георг Шива (Georg Schiwa),
 Йоганн Зайтц (Johann Seitz),
 Генрих Мюллер (Heinrich Muller),
 Христиан Гетц (Christian Getz),
 Иоганн Вайстц (Johann Weestz),
 Адам Кольбах (Adam Kohlbach) и др.
Немцы строили большие дома, рассчитанные на 2-3 семьи. Дома были из жжёного кирпича и покрыты красной черепицей. Сегодня в Светлом сохранились только два таких дома. У богатых немцев на полях батрачили бедняки из соседних сёл — Казаклии, Конгаза, Кортена, Чалыка, Самурзы и др. К 1940 году было построено 42 дома.

Благоприятные климатические условия юга Бессарабии и богатейшая, плодородная почва определили хозяйственную деятельность немецких колонистов — это земледелие (виноградарство, бахчеводство, выращивание озимых культур, подсолнуха, льна, конопли) и скотоводство (крупный рогатый скот, овцеводство).

В 1940 году, после освобождения Бессарабии от румынских войск и восстановлением советской власти, и по соглашению советского правительства с Германией, все бессарабские немцы численностью 93000 человек, в том числе и из Деневицы, Кортена (276 человек), были репатриированы. Здесь уместно привести «Сведения общего количества населения и национального состава населённых пунктов, входящих в состав Сельского Совета Деневица на 10 августа 1940 года»:

с. Деневица 
 всего населения — 281 чел.
в том числе:
 гагаузов — 25 чел.
 немцев — 256 чел.;

с. Алексеевка
 всего — 494 чел.
в том числе:
 русских (украинцев) — 485 чел.,
 гагаузов — 9 чел.;

с. Новый Кортен
 всего — 84 чел.
в том числе:
 болгар — 57 чел.,
 русских — 7 чел,
 немцев — 20 чел.

Следом, с восстановлением советской власти в с. Новая Деневица был создан сельский Совет, в состав которого входили выше указанные пункты Конгазского района, а также была создана моторно-тракторная станция, в с. Алексеевка — колхоз «28 июня». Сельский Совет, МТС, и колхоз были ликвидированы с началом войны. В октябре 1944 года, после повторного вхождения территории современной Молдовы в СССР в селе на базе бывшего колхоза «28 июня» был создан совхоз «Деневица». В него вступили жители населённых пунктов Деневица, Алексеевка и Новый Кортен, в том числе и бывшие рабочие колхоза «28 июня».

История посёлка Светлый тесно связана с историей совхозов «Чалык», «Деневица», колхозом «28 июня», и с населёнными пунктами Алексеевка, Новый Кортен, Самурза и Чалык. Указанные сёла продолжительное время находились в административном подчинении сельского совета Деневица. В 1954 году совхозы «Деневица» и «Чалык» объединились в одно хозяйство — совхоз «Чалык».

Указом Президиума Верховного Совета МССР от 3 июля 1950 года, № 5502, село Деневица было переименовано в село Светлый, а сельский совет Деневица — в сельский Совет Светлый.

С начала 60-х до середины 90-х годов XX века в п. Светлый были построены целые кварталы индивидуальных жилых домов, предназначенных для специалистов совхоза-техникума. В 1969 году были сданы в эксплуатацию трёхэтажное здание средней школы на 960 мест и школьные мастерские. В 1982 году был открыт Дворец Культуры на 750 мест. В 1972 году построены административное здание сельского совета, дом бытового обслуживания, ветеринарная лечебница. В 1986 году был построен детский сад на 200 мест.

В связи с переименованием совхоза-техникума в 1992 году в аграрно-технический колледж, в последующие годы совхоз прекращает своё существование. Выполняя программу «Пэмынт», все основные фонды и земли хозяйства были приватизированы. На базе бывшего хозяйства создана ООО «Мекагрономия Плюс».

5 марта 1995 года на проведённом всенародном референдуме по вопросу вхождения в состав автономно-территориального образования Гагаузии (Гагауз Ери) жители сёл Светлый и Алексеевка проголосовали за вхождение в новое образование. Село Новый Кортен, в своё время входившего в административное подчинение примэрии п. Светлый, осталось в административном подчинении Тараклийского района. Следует отметить, что в результате застройки и развития населённых пунктов посёлок Светлый и селение Новый Кортен ещё в 60-е годы слились в одно поселение. С течением времени, бывшее село Новый Кортен, заселённое этническими болгарами, стало одной из улиц п. Светлый и была названа именем Георгия Димитрова, но в настоящее время снова является отдельным селом, находящимся, в отличие от Светлого, в Тараклийском районе.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в посёлке Светлый проживает 1883 человека.

Этнический состав села:

Образование 
Процесс создания совхозов-техникумов в Молдавии был продолжен до конца 1963 года. Согласно Приказу № 495 от 22 ноября 1963 года Министра производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, один из таких средних сельскохозяйственных учебных заведений был создан в Светлом. В ноябре 1963 года на базе Котовского техникума механизации сельского хозяйства и крупнейшего в то время на юге Молдавии виноградарского совхоза «Чалык» был создан Молдавский совхоз-техникум механизации сельского хозяйства. Первым директором нового учебного заведения был назначен опытный руководитель, ветеран Великой Отечественной Войны Уразовский Александр Константинович. С 1966 года учебно-техническая база располагалась непосредственно в п. Светлый. Следующими директорами были:
 С. А. Шевченко (1967—1982)
 Ф. Д. Бажура (1982—1984)
 Д. Б. Легкун (1984—1988)
 В. А. Банкин (1988-по настоящее время).
В 1976 году «Молдавский совхоз-техникум механизации сельского хозяйства» п. Светлый был переименован в «Чадыр-Лунгский совхоз-техникум виноградарства». В 1978 году это же учебное заведение было переименовано в «Светловский совхоз-техникум защиты растений». Начиная, с 1989 года на агрономическом отделении велась подготовка агрономов со специализацией по полеводству. В связи с этим, в 1992 году «Светловский совхоз-техникум защиты растений» был переименован в «Светловский аграрно-технический колледж», в котором изначально имелось два отделения — агрономов и техников-механиков. За годы существования Светловского совхоза-техникума было выпущено более 15 тысяч специалистов сельского хозяйства среднего звена — агрономы, техники-механики, электромеханики, автомеханики, товароведы. По состоянию на 1 апреля 1992 года, то есть до ликвидации совхоза, в землепользовании было всего 3072 гектаров земли, общее количество поголовья скота и птицы составляло 8939 единиц, спецтехники 62 единицы.

Известные уроженцы 
 Дурсунов, Сахат Палтагуртович (род. 1977) — режиссёр, актёр театра и кино.

Примечания

Ссылки 
 www.gagauzia.md коммуна Светлый

Населённые пункты Гагаузии
Гагаузские поселения